Kutyahűség (Greyfriars Bobby), 1961-es angol film Don Chaffey rendezésében
Kutyahűség (Solyonyy pyos), 1973-as szovjet film
Kutyahűség (Sounder), 2003-as film Kevin Hooks rendezésében
Kutyahűség a Nyomi szerencsétlen utazásai rajzfilmsorozat 2. évadának 11. része